Paraguayaans basketbalteam (mannen)
 Paraguayaans basketbalteam (vrouwen)